Афанасьевский сельский округ

Российская Федерация

Белгородская область 
 Афанасьевский сельский округ Алексеевского района (до 2008)

Московская область 
 Афанасьевский сельский округ Наро-Фоминского района (1994—2006)

Казахстан

Северо-Казахстанская область 
 Афанасьевский сельский округ района Шал акына

См. также 
 Афанасьевское сельское поселение